Playlist Your Way — второй сборник хитов американского рэпера DMX, выпущенный в 2009 году на лейблах Ruff Ryders Entertainment и Def Jam Recordings. В сборнике присутствуют те песни, которые были записаны на Def Jam.

Playlist Your Way содержит такие песни, как Where The Hood At, What These Bitches Want, Ruff Ryders' Anthem, Party Up (Up In Here), X Gon' Give It to Ya и We Right Here.

Список композиций 

Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Ruff Ryders Entertainment